Ионава, также — Йонава́ () — город в Литве, административный центр Ионавского района.

География 
Расположен на правом берегу реки Нярис (Вилия) в 106 км к северо-западу от Вильнюса и в 32 км к северо-востоку от Каунаса. В 6 км находится деревня Париж.

Население 
В 1970 году в Ионаве проживало 14 563 человек, в 1979 году — 28 413; в 1989 году население составляло 36 520 жителей, в 2001 году — 34 954. Ионава - девятый по численности населения город Литвы.

Название 
Назван именем сына основательницы Яна. Название города до 1915 г. — Яново.

Герб 
Герб Ионавы с изображением белого лебедя утверждён в 1996 году декретом президента Литвы.

Торговля и сфера услуг 
В Ионаве работают 3 магазина сети Maxima в формате магазин у дома Maxima X, 3 супермаркета IKI, 1 дискаунтера Cento, 2 супермаркета-дискаунтера Norfa, 1 дискаунтер Supernetto.

История 
Начало городу положено в XVIII веке, когда вдова Доминика Коссаковского Мария Коссаковская построила в своём поместье деревянный костёл. Король Август III в 1750 году подписал привилегию Марии Коссаковской, позволявшей основать местечко с рынком и поселить в нём свободных людей различного исповедания.

В 1835 г. проведён почтовый тракт Санкт-Петербург - Варшава, в городе построена почтовая станция, а в 1838 г. проведена линия оптического телеграфа. В 1871 г. построена железная дорога Либава - Кошедары (ныне Кайшядорис), железнодорожная станция.

В Ионаве родился и провёл детство поэт Алексис Хургинас.

Транспорт  

Через Йонаву проходит железнодорожная магистраль Вильнюс – Клайпеда, которая входит в международный транспортный коридор № 9, соединяющий порт в Клайпеде (главный логистический центр Литвы, годовой грузооборот 40 млн тонн) с Россией, Белоруссией и Украиной. Крупнейший в Литве железнодорожный мост в Йонаве является безальтернативным транспортным переходом через реку Вилия. Мост протяжённостью 200 м имеет оригинальную конструкцию: состоит из двух отдельных мостов, верхнего и нижнего, по каждому из которых возможно движение поездов. По состоянию на 2020 год эксплуатируется только верхняя часть моста, по нижней части движение закрыто из-за её изношенности.

К 2022 году планируется реконструкция моста чешско-литовским консорциумом. Стоимость реконструкции оценивается в 12,5 млн евро, планируется привлечение финансовых средств Евросоюза.

В 9 км к юго-востоку от города находился бывший военный Йонавский аэродром.

Авария на ПО «Азот» 
20 марта 1989 года на производственном объединении «Азот», расположенном на восточной окраине города, в 4 км от жилого массива, в результате аварии и последующего пожара произошёл выброс в атмосферу отравляющих веществ (аммиака, хлора и пр.) в количествах, не имеющих аналогов в мировой практике. Эта авария официально считалась «первым случаем химического заражения местности в СССР».

Галерея

Города-побратимы 

  Смела, Украина.

Известные уроженцы 

 Морис Винчевский — еврейский пролетарский поэт.
 Доминикас Галкявичюс — литовский футболист.
 Игорь Дивинский — российский государственный и политический деятель.
 Григорий Канович — русский писатель, переводчик, драматург, поэт, сценарист.
 Томас Микуцкис — литовский футболист, защитник сборной Литвы по футболу.
 Янина Мищюкайте-Бразайтене — литовская и советская эстрадная певица. Заслуженная артистка Литовской ССР.
 Миндаугас Синкявичюс — литовский политик, мэр Ионавы (2011—2016).
 Алексис Хургинас — литовский поэт и переводчик; заслуженный деятель культуры Литовской ССР.
 Андрюс Януконис — литовский предприниматель.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Официальная страница Ионавского района
 Неофициальная страница

 
Переименованные населённые пункты Литвы